Mbia bezeichnet:
 Mbia (Fluss) in Äquatorialguinea
 
Mbia ist der Familienname von:
 Julien Andavo Mbia (* 1950), römisch-katholischer Bischof von Isiro-Niangara in Isiro
 Stéphane Mbia (* 1986), kamerunischer Fußballspieler